Сан Хуан де лос Куес има више значења:

 Општина Сан Хуан де лос Куес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан де лос Куес (Сан Хуан де лос Куес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику